Tim har flere betydninger:

 Tim – et drengenavn
 Tim (by) – en by i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Tim (film) – en film fra 1979